Найробі (національний парк) — перший національний парк  Кенії, відкритий в 1946 році.
 Найробі — столиця і найбільше місто Кенії.